

Personnalités 
 Alexandre Paley (né en 1956), pianiste moldave ;
 Grace Paley (1922-2007) écrivain et militante politique américaine ;
 Hillel Paley, rabbin israélien, chanteur et compositeur ;
 Irina Pavlovna Paley (1903-1990), princesse russe fille d'Olga Karnovitch Paley et du grand-duc Paul Alexandrovitch de Russie et épouse de Théodore Alexandrovitch de Russie ;
 Matthieu Paley (né en 1973), photographe français ; 
 Maureen Paley (1953-), galeriste américaine ;
 Natalia Pavlovna Paley (1905-1981), fille d'Olga Karnovitch Paley et du grand-duc Paul Alexandrovitch de Russie ;
 Nina Paley (né en 1968), dessinatrice et animatrice américaine ;
 Olga Karnovitch Paley (1866-1929), princesse russe mariée au grand-duc Paul Alexandrovitch ;
 Raymond Paley (1907-1933), mathématicien britannique à l'origine du Graphe de Paley et de l'inégalité de Paley–Zygmund ;
 Vladimir Pavlovitch Paley (1897-1918), poète russe, fils d'Olga Karnovitch Paley et de Paul Alexandrovitch ;  
 William Paley (1743-1805), philosophe et théologien anglais ;  
 Mary Paley (1850-1944), économiste britannique, arrière petite fille de William Paley.

Divers 

 Paley, commune française de Seine-et-Marne;
 L'inégalité de Paley–Zygmund, inégalité mathématique établie par Raymond Paley et Antoni Zygmund;

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme juif